Ivan Delić (1986-) – calciatore montenegrino
 Ivan Delić (1998-) – calciatore croato